Gelman est un patronyme porté notamment par :

 Andrew Gelman (1965-), statisticien et un politologue américain ;
 Juan Gelman (1930-2014), poète argentin ;
 Larry Gelman (1930-2021), acteur américain ;
 Polina Gelman (1919-2005) pilote des Forces aériennes soviétiques